4. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w lipcu 1991 roku w bułgarskim mieście Warna. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWRP 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1991 w sporcie